Slovo Orel může mít několik významů:

 orel – název několika rodů dravců z čeledi jestřábovitých
 orel (heraldika) – heraldická figura stylizovaného orla
 Orel (spolek) – česká tělovýchovná jednota
 Orel (skulptura) – skulptura Alexandera Caldera, stojící v americkém městě Seattle
 Souhvězdí Orla – souhvězdí na nebeském rovníku
 Orlí mlhovina

místní název
 Orel (Stříbrská pahorkatina) (512,1 m) – vrchol v Stříbrské pahorkatině, severovýchodně od Náklova v okrese Plzeň-sever
 Orel (Šumava) – šumavská hora s nadmořskou výškou nad 1 100 metrů
 Orel (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Orel (dělostřelecká tvrz) – dělostřelecká tvrz československého opevnění
 Orel (jezero) – jezero v Chabarovském kraji v Rusku
 Oril (při transkripci z ruštiny Orel) – řeka na Ukrajině
 Orlí kašna na III. nádvoří Pražského hradu
 Orel (město) – město v západním Rusku

 příjmení
 Dobroslav Orel (1870–1942) – český hudební vědec a vysokoškolský profesor
 Eduard Orel (1841–1892) – rakouský důstojník a polárník
 Jaroslav Orel (* 1951) – český politik KDU-ČSL, poslanec FS a PSP
 Josef Orel (1897–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Karel Orel (* 1962) – český fotbalista
 Petr Orel (* 1959) – český politik, ornitolog a ekolog

jiné významy
 Černý orel – přírodní památka na katastrálních územích Káraný
 Orel (bitevní loď) – ruská bitevní loď, která po bitvě u Cušimy připadla Japonsku
 Orel (vojenství) – zástava armádní jednotky v některých (historických) armádách
 Orel (mince) – avers, lícová strana mince (např. při hodu)
 Orel BK-08 – ruská varianta počítače Sinclair ZX Spectrum
 Orli Znojmo – moravský hokejový klub
 Projekt 1160 Orel – plánovaná třída sovětské letadlové lodě
 TJ Orli Lanškroun – hokejový klub
 Orjol (kosmická loď) – ruská kosmická loď

Související články 
 Adler (německy orel)
 Aquila (latinsky orel)
 Vorel

Externí odkazy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Ruská příjmení